Příjmení Gabryś nosí více významných osobností:

 Aleksander Gabryś (* 1974) – polský kontrabasista a skladatel
 Bartłomiej Gabryś (1789–1856) – rakouský politik polské národnosti
 Josef Gabryś (1888–1963) – slezský evangelický duchovní a žurnalista
 Marie Gabryšová (Gabryśová; * 1949) – česká ekonomka
 Ryszard Gabryś (* 1942) – polský hudební skladatel, pedagog a hudební teoretik